Kearse ist der Familienname folgender Personen:

 Jermaine Kearse (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Khaylan Kearse-Thomas (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler